Эсекель (Иезекии́ль) Морено-и-Диас (, ) — католический святой, член монашеского ордена августинцев-реколлекционистов, миссионер, апостольский викарий апостольского викариата Касанаре с 1 мая 1894 года по 2 декабря 1895 года и епископ Пасто с 2 августа 1895 года по 9 августа 1906 года.

Биография 
Эсекель Морено-и-Диас родился 9 апреля 1848 года в городе Альфаро, Испания. 21 сентября 1864 года вступил в монашеский орден августинцев-реколлекционистов. Через некоторое время его отправили на миссию на Филиппины, где 3 июня 1871 году он был рукоположён в священника.

23 октября 1893 года Римский папа Лев XIII назначил Эсекеля Морено-и-Диаса титулярным епископом Пинары. 1 мая 1894 года Эсекель Морено-и-Диас был рукоположён в епископа. 8 июня 1894 года он был назначен апостольским викарием апостольского викариата Касанаре.

2 декабря 1895 года Римский папа Лев XIII назначил Эсекеля Морено-и-Диаса епископом Пасто.   

Будучи больным раком, вернулся в Испанию, где скончался в монастыре 9 августа 1906 года.

Прославление 
Эсекель Морено-и-Диас был причислен к лику блаженных 1 ноября 1971 года и канонизирован 11 октября 1992 года.

День памяти — 19 августа.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 Биография  
 Информация

Католические святые
Святые Испании
Святые Колумбии
Католические епископы Колумбии
Католические миссионеры
Христианские святые XX века
Беатифицированные Павлом VI 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке